

Fumetto 
 Altrove – base segreta immaginaria nell'universo dei fumetti di Martin Mystère

Letteratura 
 Altrove: contatti nel cosmo (Otherness) – raccolta di brevi racconti di fantascienza di David Brin del 1994
 Altrove – racconto breve di Enrico Teodorani del 2015

Musica 
 Altrove – EP dei Diaframma del 1983
 Altrove – album dei Bisca del 1999
 Altrove – singolo di Morgan del 2003, dall'album Canzoni dell'appartamento
 Altrove – singolo di Noemi del 2011, dall'album RossoNoemi
 Altrove – singolo di Simonetta Spiri del 2013, dall'album Quella che non vorrei
 Altrove – singolo degli Eugenio in Via Di Gioia del 2018, dall'album Natura viva